Радевич Валентин Валентинович ( 1989) — білоруський футболіст.
 Радевич Віталій Володимирович (* 1997) — український футзаліст, захисник львівської «Енергії» та збірної України. Учасник чемпіонату Європи з футзалу 2022 року. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Радевич Казимир Іванович (1917 —  1989) — слюсар радянських часів, Герой Соціалістичної Праці.
 Радевич Олександр Михайлович ( 1957) — міністр промисловості Республіки Білорус (2009—2011).
 Радевич Олена Леонідівна ( 1986) — російська акторка театру та кіно
 Радевич Ольга Іванівна ( 1941) — українська радянська діячка, новатор виробництва, депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Радевич Сергій Анатолійович ( 1984) — український футболіст, захисник.
 Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович ( 1941) — український мовознавець, кандидат філологічних наук.